Хорватский Футбольный клуб «Задар» () — хорватский футбольный клуб из города Задар.

История 
Клуб был основан в 1946 году. Город Задар расположен между Сплитом и Риекой, где существуют два крупнейших клуба Далмации. Поэтому с точки зрения популярности «Задар» всегда был в тени этих двух клубов.

То же самое можно сказать о спонсорах, которые предпочитали вкладывать свои деньги в «Хайдук» или «Риеку», что нашло своё отражение на текущем финансовом положении клуба «Задар», который в настоящее время находится в очень плохом состоянии.

Играть в хорватской лиге «Задар» начал с первого сезона существования, сезона 1992/93, в первом сезоне в лиге занимает 12 место. В первой лиге играл в сезоне 1995/96. Тогда было принято решение сократить лигу с 16 до 12 команд. Реорганизация несчастливо ударила по клубу, который занял 13 место и вылетел в дивизион классом ниже. В сезоне 1996/97 «Задар» уже играл во второй лиге. «Задар» показывал хорошую игру в лиге. Хорошая игра позволила занять первое место.

Сезон 1998/99 не был успешным для команды «Задар». Команда занимает 10 место в лиге, но отрыв в таблице от «Славен Белупо» был 11 очков. Такая ситуация требует разыгрывания дополнительных матчей, но «Задар» проиграл команде «Славен Белупо». Это привело ко второй в истории клуба деградации. На этот раз команда в течение двух лет не могла выйти в высший дивизион, так как высшую лигу реорганизовали до 16 команд. «Задар» получил шанс играть в элите. В первой лиге в следующем сезоне вновь было сокращение команд до 12. Но с тех пор «Задар» играл намного лучше, чем в предыдущие годы. В сезоне 2003/04 клуб занял 6-е место.

Стадион 

Клуб играет на стадионе «Станови», вмещающем 8 000 зрителей.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Хорватии
Спорт в Задаре